Arcivévodkyně Marie Izabela Habsbursko-Lotrinská, toskánská princezna (: María Isabel Anunciada Juana Josefa Humildad Apolonia Filomena Virginia Gabriela; 21. května 1834, Florencie – 14. července 1901, Bürgenstock) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna z toskánské vedlejší větve Habsbursko-Lotrinské dynastie, hraběnka z Trapani sňatkem se svým strýcem, princem Františkem, hrabětem z Trapani.

Marie Izabela se narodila ve Florencii v Toskánském velkovévodství jako dcera Leopolda II., velkovévody toskánského a jeho druhé manželky, princezny Marie Antonie Bourbonsko-Neapolsko-Sicilské.

Život

Manželství a potomci 

Marie Izabela se 10. dubna 1850 provdala za svého strýce prince Františka, hraběte z Trapani, nejmladšího syna Františka I. Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Isabely Španělské. Marie Izabela a František měli šest dětí:

 Marie Antonie Neapolsko-Sicilská (16. března 1851 – 12. září 1938), ⚭ 1868 Alfons Neapolsko-Sicilský (28. března 1841 – 26. května 1934), hrabě z Caserty
 Leopold Neapolsko-Sicilský (24. září 1853 – 4. září 1870)
 Marie Tereza Pia Neapolsko-Sicilská (7. ledna 1855 – 1. září 1856)
 Marie Karolína Neapolsko-Sicilská (21. února 1856 – 7. dubna 1941), ⚭ 1885 hrabě Andrzej Přemyslav Zámojský (10. července 1852 – 26. června 1927)
 Ferdinand Neapolsko-Sicilský (25. května 1857 – 22. července 1859)
 Marie Annunziata Neapolsko-Sicilská (21. září 1858 – 20. března 1873)

Vyznamenání 
: 698. dáma Řádu královny Marie Luisy - .

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Marie Antonie na stránkách The Peerage

Marie Izabela Toskánská
Marie Izabela
Marie Izabela Toskánská
Marie Izabela
Neapolské princezny
Sicilské princezny
Narození 21. května
Narození v roce 1834
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1901
Úmrtí v Bürgenstocku
Pohřbení na Père Lachaise
Ženy
Úmrtí 14. července
Rakouské princezny
Bourbon-Obojí Sicílie
Italské hraběnky